Међуопштинска лига Београд група „Б” (једна од две међуопштинске лиге, „A” и „Б”) је шести ниво Фудбалског савеза Србије.
 Супер лига Србије „Линглонг”,
 Прва лига Србије,
 Српска лига Београд,
 Београска зона,
 Прва Београдска лига (А, Б и Ц),
 Међуопштинска лига Београда (А и Б)

Виши степен такмичења је Прва Београдска лига.

Клубови и Локација 
{| cellpadding="10" cellspacing="1" style="width:130.5%; background-color: fff; border: 1px solid lightgreen; vertical-align: top; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border-radius: 8px; background-repeat:no-repeat; background-position:-25px -15px;" class="globegris"|
|- style="background:#fff;"
|align=right|1.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Палилулац
| style="text-align: center" | КрњачаПалилулаБеоград

|align=right|2.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Ресник
|style="text-align: center" | РесникБеоградРаковица
 
|- style="background:#fff;"
|align=right|3.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Свети Стефан
| style="text-align: center" | СланциПалилулаБеоград
  
|align=right|4.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Раковица
|style="text-align: center" | РаковицаБеоград

|- style="background:#fff;" 
|align=right|5.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | ПКБ
| style="text-align: center" | КовиловоПалилулаБеоград

|align=right|6.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Браво
|style="text-align: center" | КотежПалилулаБеоград

|- style="background:#fff;"  
|align=right|7.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Авала 1939
| style="text-align: center" | Бели ПотокВождовацБеоград
 
|align=right|8.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Змај Нови град
| style="text-align: center" | Земун

|- style="background:#fff;" 
|align=right|9.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Лепушница
| style="text-align: center" | Глогоњски РитПалилулаБеоград

|align=right|10.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Келти
| style="text-align: center" | Домаћин наСтадиону на Ади Циганлији

|- style="background:#fff;" 
|align=right|11.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | ОФК Црвенка
|style="text-align: center" | ЦрвенкаПалилулаБеоград

|align=right|12.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Млади пролетер
|style="text-align: center" | ЗвездараБеоград

|- style="background:#fff;"
|align=right|13.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | ОФК Луг 2020
|style="text-align: center" |Велики Мокри ЛугЗвездараБеоград
|}

Резултати по колима

Резултати 
{| cellspacing="0" cellpadding="3" style="background-color: #f9f9f9; font-size: 90%; text-align: center" class="wikitable"	
!align="left"| #!! style="text-align: left" colspan="2"|Екипа домаћина!!  !!   !!  !! !!  !! !!  !!  !!  !!  !! !!!!	

|- 	
!style="text-align: right" |1.||style="text-align: center" | || style="text-align: left" | Палилулац, Крњача	
|style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |6:2||style="background: #F9F9F9;"|:||style="background: #FFE4E1;"|3:4
|style="background: #FFE4E1;"|0:2||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #F9F9F9;" |:
|style="background: #F9F9F9;"|:||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |5:1||style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #F9F9F9;" |:
  	
|- !  style="background: #F9F9F9;"	
!style="text-align: right" |2.||style="text-align: center" | || style="text-align: left" | Ресник, Ресник  	
|style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #FFE4E1;" |0:3
|style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #F9F9F9;" |:
|style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #F9F9F9;" |:
 	
|-	
!style="text-align: right" |3.||style="text-align: center" | || style="text-align: left" | Свети Стефан, Сланци 	
|style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFFACD;" |4:4
|style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #F9F9F9;" |:
|style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #FFFACD;" |1:1
  	
|-! style="background:#F9F9F9;"	
!style="text-align: right" |4.||style="text-align: center" | || style="text-align: left" | Раковица 	
|style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #C0FFC0;" |3:2||style="background: #dcdbd6;" |XXX
|style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #F9F9F9;" |:
|style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #C0FFC0;" |7:3||style="background: #FFFACD;" |4:4||style="background: #C0FFC0;" |8:0||style="background: #C0FFC0;" |3:1

|-	
!style="text-align: right" |5.||style="text-align: center" | || style="text-align: left" | ПКБ Ковилово 	 	
|style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #F9F9F9;" |:
|style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |0:2
|style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |5:0||style="background: #C0FFC0;" |5:0

|-! style="background:#F9F9F9;"	
!style="text-align: right" |6.||style="text-align: center" | || style="text-align: left" | Браво
|style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #C0FFC0;" |5:1||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #F9F9F9;" |:
|style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0
|style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #C0FFC0;" |6:1||style="background: #C0FFC0;" |3:0

|-	
!style="text-align: right" |7.||style="text-align: center" | || style="text-align: left" | Авала 1939, Бели Поток	
|style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |6:0||style="background: #C0FFC0;" |7:1||style="background: #C0FFC0;"|3:1
|style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFE4E1;" |0:2
|style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #F9F9F9;" |:

|-! style="background:#F9F9F9;"	
!style="text-align: right" |8.||style="text-align: center" | || style="text-align: left" | Змај Нови град, Земун 	
|style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |9:0||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |3:1
|style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #dcdbd6;" |XXX
|style="background: #C0FFC0;" |5:1||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #F9F9F9;" |:

|-	
!style="text-align: right" |9.||style="text-align: center" | || style="text-align: left" | Лепушница, Глогоњски Рит 	
|style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #FFE4E1;" |1:3
|style="background: #FFE4E1;" |0:5||style="background: #FFE4E1;" |1:3||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #F9F9F9;" |:
|style="background: #dcdbd6;"  |XXX||style="background: #FFE4E1;" |0:6||style="background: #FFE4E1;" |0:7||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #F9F9F9;" |:

|-! style="background:#F9F9F9;"	
!10.||style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Келти	
|style="background: #F9F9F9;"|:||style="background:#F9F9F9;"|:||style="background: #F9F9F9;"|:||style="background: #C0FFC0;"|4:2
|style="background: #F9F9F9;"|:||style="background:#C0FFC0;"|2:0||style="background: #FFE4E1;"|0:1||style="background: #FFFACD;"|1:1
|style="background: #F9F9F9;"|:||style="background:#dcdbd6;"|XXX||style="background:#C0FFC0;"|4:1||style="background: #C0FFC0;"|2:0||style="background: #C0FFC0;"|2:0

|-!	
!11.||style="text-align: center" | || style="text-align: left" | ОФК Црвенка, Црвенка, Борча
|style="background: #FFE4E1;" |1:3||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #F9F9F9;" |:
|style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |3:0
|style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |5:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0

|-! style="background:#F9F9F9;"	
!12.||style="text-align: center" | || style="text-align: left" | Млади пролетер, Београд
|style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #FFE4E1;" |0:3||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #F9F9F9;" |:
|style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #FFE4E1;" |0:4||style="background: #FFE4E1;" |1:7||style="background: #FFE4E1;" |1:7
|style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFFACD;" |1:1

|-!	
!13.||style="text-align: center" | || style="text-align: left" | ОФК Луг 2020, Велики Мокри Луг
|style="background: #FFE4E1;" |1:3||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #F9F9F9;" |:
|style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #F9F9F9;" |:
|style="background: #FFFACD;" |3:3||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #FFFACD;" |3:3||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #dcdbd6;" |XXX
|}
{| class="wikitable" style="text-align:left" style="background: #dcdbd6;" 
|| ||  ||  
|}

Позиције на табели по колима

Табела 

|width"5"| 
|valign="top"|

|}

Напомене

Референце

Спољашње везе </div>	
 Фудбалски савез Београда - званични сајт	
 Списак фудбалских клубова у Србији	
	

2022/23
Српске фудбалске лиге у сезони 2022/23.
Фудбал у 2022.
Фудбал у 2023.
Фудбал у Београду